

Самнер — місто, штат Джорджія
 Самнер — місто, штат Іллінойс
 Самнер — місто, штат Айова
 Самнер — місто, штат Мен
 Самнер — місто, штат Міссісіпі
 Самнер — місто, штат Міссурі
 Самнер — місто, штат Вашингтон
 Самнер — місто в окрузі Беррон, штат Вісконсин
 Самнер — місто в окрузі Джефферсон, штат Вісконсин
 Самнер — місто в окрузі Тремполо, штат Вісконсин
 Самнер — селище, штат Небраска